In 1918/19 werd het vijftiende Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Enkel de districtscompetities vonden plaats, er was geen verdere eindronde voor een algemene titel en ook niet voor de West-Duitse titel.

Eindstand

District Duisburg

District Essen

District Oberhausen

Groep Zuid

Groep Noord
De eindstand is niet meer bekend, enkel dat Weseler SpV 1910 groepswinnaar werd.

Finale

District Gelsenkirchen-Bochum

Groep 1
De eindstand is niet meer bekend, enkel dat SV Phönix Bochum 1910 groepswinnaar werd.

Groep 2

Groep 3
De eindstand is niet meer bekend, enkel dat Erler SV 08 groepswinnaar werd. Voorheen speelde deze club onder de naam BV Buer-Erle 08.

Groep 4
De eindstand is niet meer bekend, enkel dat Hattinger SV 04 groepswinnaar werd.

District Dortmund

Groep Noord

Groep West

District Sauerland
FC Alemannia Hagen fuseerde met RSV Phönix 1912 Hagen en SuS Hagen 1900 tot RSV Hagen 1900. 
FC Letmathe nam de naam ASSV Letmathe 1898 aan.

District München-Gladbach

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1918/19